

Niemcy 
Dawna nazwa:
 Lütow

Zobacz też
 Lutków